Il doppio del torneo di tennis Avon Championships of Dallas 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrici Martina Navrátilová e Pam Shriver che hanno battuto in finale Billie Jean King e Ilana Kloss 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová /  Pam Shriver (Campionesse)
 Kathy Jordan /  Anne Smith (quarti di finale)
 Rosie Casals /  Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Sue Barker /  Ann Kiyomura-Hayashi (semifinali)

 Billie Jean King /  Ilana Kloss (finale)
 Leslie Allen /  Mima Jaušovec (quarti di finale)
 Betsy Nagelsen /  Joanne Russell (secondo turno)
 Mary Lou Daniels /  Candy Reynolds (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Avon Championships of Dallas 1982